

Patronyme 

 Hubert Leuer (1880-1969), ténor allemand.
 Jon Leuer (1989- ), joueur américain de basket-ball.

Patronyme allemand